Amerikai Egyesült Államok
 Jansen (Colorado)
 Jansen (Nebraska)
 Kanada
 Jansen (Saskatchewan)